Віялохвістка рудохвоста (Rhipidura rufiventris) — вид горобцеподібних птахів родини віялохвісткових (Rhipiduridae).

Поширення 
Вид поширений на сході Індонезії, в Новій Гвінеї, на півночі Австралії та на архіпелазі Бісмарка. Мешкає в тропічних і субтропічних тропічних лісах у низинах та мангрових лісах.

Підвиди 
Таксон включає 16 підвидів:
 Rhipidura rufiventris assimilis Gray, GR 1858 ;
 Rhipidura rufiventris bouruensis Wallace 1863 ;
 Rhipidura rufiventris cinerea Wallace 1865 ;
 Rhipidura rufiventris finitima Hartert 1918 ;
 Rhipidura rufiventris finschii Salvadori 1882 ;
 Rhipidura rufiventris gigantea Stresemann 1933 ;
 Rhipidura rufiventris gularis Muller, S 1843 ;
 Rhipidura rufiventris hoedti Buttikofer 1892 ;
 Rhipidura rufiventris isura Gould 1841 ;
 Rhipidura rufiventris kordensis Meyer, AB 1874 ;
 Rhipidura rufiventris mussai Rothschild & Hartert 1924 ;
 Rhipidura rufiventris nigromentalis Hartert 1898 ;
 Rhipidura rufiventris niveiventris Rothschild & Hartert 1914 ;
 Rhipidura rufiventris obiensis Salvadori 1876 ;
 Rhipidura rufiventris pallidiceps Hartert 1904 ;
 Rhipidura rufiventris rufiventris (Vieillot) 1818 ;
 Rhipidura rufiventris setosa (Quoy & Gaimard) 1830 ;
 Rhipidura rufiventris tangensis Mayr 1955 ;
 Rhipidura rufiventris tenkatei Buttikofer 1892 ;
 Rhipidura rufiventris vidua Salvadori & Turati 1874.

Примітки 

Віялохвісткові
Птахи, описані 1818
Птахи Індонезії
Птахи Австралії
Птахи Нової Гвінеї